W  Rumunii
 Munteni – gmina w okręgu Gałacz
 Munteni – wieś w okręgu Bihor, w gminie Bulz
 Munteni – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Munteni
 Munteni – wieś w okręgu Jassy, w gminie Belcești